iemand die trimt
 iemand die dieren knipt, zie: trimsalon
 een soort tondeuse
 iemand die de zeilen van een zeilboot afstelt, zie trim (standregeling)
 trimmer (grasmaaier), een tuingereedschap
 variabele condensator
 instelpotentiometer

Zie ook 
 Trim (doorverwijspagina)